Lauriomyces är ett släkte av svampar. Lauriomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lauriomyces